Диллинген () — населённые пункты в Германии:
 Диллинген — город в Сааре
 Диллинген-на-Дунае — город в Баварии
 Диллинген-на-Дунае — район в Германии